Альгуайре ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сегрия. Занимает площадь 50,11 км². Население — 3140 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки
 Официальная страница
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Dades estadístiques
 Informació general
 Història

Муниципалитеты Льейды